Cadbury (Devon), een plaats in Engeland
 Cadbury plc, een Britse zoetwarenfabrikant